A Horse of Another Color – film del 1907 prodotto dalla Vitagraph
 A Horse of Another Color – film del 1915 prodotto dalla Essanay